Константин Сокольский:
 Сокольский, Константин Иванович (1902—1969) — советский военный деятель, контр-адмирал.
 Сокольский, Константин Станиславович (1904—1991) — советский певец.